

Patronyme 
 Arden H. Brame (1934-2004) est un herpétologiste américain.
 Jules Brame (1808-1878) est un avocat, maître des requêtes au Conseil d'État, et un homme politique français.
 Gloria Brame (née en 1955) est une écrivaine et thérapeute américaine en sexologie.
 Georges Brame (1839-1888) est un homme politique français.

Hydronyme 
 La rivière Brame coule en France, dans le département de la Haute-Vienne (Limousin).

Autres 
 La brame est la matière première servant à fabriquer les tôles.
 Le brame (sans accent circonflexe) est le cri du cerf pendant la période du rut.
 Autre nom (selon la réforme orthographique française de 1835) pour brahmane.

Homonymie de patronyme